Do soutěže dvouhry juniorů na melbourneském Australian Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Roman Safiullin, který již do průběhu nemohl zasáhnout pro věkové omezení.

Vítězem se stal 17letý Australan Oliver Anderson, startující na divokou kartu, který ve finále zdolal sedmého nasazeného Uzbeka Džurabeka Karimova po třísetovém průběhu 6–2, 1–6 a 6–1. Připsal si tak premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF získal 375 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Australian Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016